Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2017 werd gespeeld van 9 tot en met 14 januari 2017 en vond plaats in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

Het enkelspel werd gewonnen door Jack Sock. Hij versloeg in de finale João Sousa met 6-3, 5-7 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Marcin Matkowski en Aisam-ul-Haq Qureshi. Zij versloegen in de finale Jonathan Erlich en Scott Lipsky met 1-6, 6-2 en [10-3].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi in 2017
ATP-toernooi van Auckland